Сисне́рос () — испанская фамилия.

Города 
 Сиснерос — муниципалитет в Испании.
 Сиснерос — город и муниципалитет в Колумбии.
 Вилья-Сиснерос — название города Дахла в Западной Сахаре до 1975 года.

Люди 
 Сиснерос, Антонио (1942—2012) — перуанский поэт.
 Идальго де Сиснерос, Бальтасар (1758—1829) — испанский военно-морской офицер, вице-король Рио-де-ла-Платы.
 Сиснерос, Генри (род. 1947) — американский политик и бизнесмен.
 Сиснерос, Густаво (род. 1945) — венесуэльский медиамагнат.
 Идальго де Сиснерос, Игнасио (1894—1966) — испанский военачальник, военный лётчик.
 Сиснерос, Карлос (род. 1993) — мексиканский футболист, вингер клуба «Гвадалахара».
 Сиснерос, Рональдо (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Сиснерос, Сальвадор — кубинский политик, президент кубинских повстанцев.
 Сиснерос, Сандра (род. 1954) — американская писательница и поэт.
 Сиснерос, Франклин (род. 1983) — сальвадорский дзюдоист.
 Хименес де Сиснерос, Гарсия (1455—1510) — реформатор каталонского монастыря Монсеррат, представитель «нового благочестия».
 Хименес де Сиснерос, Франсиско (1436—1517) — государственный, общественный и церковный деятель Испании, кардинал, Великий Инквизитор.

Организации 
  — испанский регбийный клуб.